Krisis ist im Deutschen eine Nebenform zu Krise und bezeichnet außerdem:

 Krisis (Medizin), eine plötzliche Veränderung des Gesundheitszustandes, insbesondere Fieberabfall
 Krisis (Zeitschrift), eine politische Zeitschrift und eine kapitalismuskritische Gruppe

Crisis (veraltete deutsche und heutige englische Schreibung für „Krise“) steht für
 Crisis (Metal-Band), eine Metal-Band aus New York
 Crisis (Punkband), eine britische Punkband
 Crisis (1990) (OT: Vital Signs), ein Filmdrama
 Crisis (1998), ein mexikanischer Film
Crisis (2021), ein Thriller von Nicholas Jarecki
 Crisis (Fernsehserie), eine US-amerikanische TV-Serie von 2014
 Crisis (Zeitschrift), argentinische Kulturzeitschrift (1973–1976)
 eine Kurzbezeichnung des Events Crisis on Infinite Earths des US-amerikanischen Comicverlages DC Comics
 ein Ego-Shooter-Computerspiel, siehe Crysis
 den Originaltitel des US-amerikanischen Films Hexenkessel (1950)

Siehe auch:

 Crises (Studioalbum von Mike Oldfield)